Мясоєдов Григорій Григорович (1834—1911) — український і російський живописець.
 М'ясоєдов Іван Григорович (1881—1953) — український художник, майстер живопису й графіки, творець поштових марок.
 Мясоєдов Микола Михайлович (1938—2013) — російський дипломат.

російські прізвища